Sahgal ist der Familienname folgender Personen:

 Lakshmi Sahgal (1914–2012), indische Freiheitskämpferin während des Zweiten Weltkrieges und indische Politikerin
 Nayantara Sahgal (* 1927), indische Schriftstellerin und Botschafterin

Siehe auch: Sagal